Strada ist der Name folgender Orte:
 Castions di Strada, Gemeinde in der Provinz Udine in Friaul, Italien
 San Martino in Strada, Provinz Lodi, Italien
 San Nicola la Strada, Provinz Caserta, Italien
 Strada (Pieve di Bono), Ortsteil der Gemeinde Pieve di Bono-Prezzo, Provinz Trentino, Italien
 Strada im Engadin, Fraktion der Gemeinde Valsot, Kanton Graubünden, Schweiz
 Strada im Oberland, eine bis 1978 selbständige Gemeinde im Kanton Graubünden, Schweiz, dann zugehörig zur Gemeinde Ilanz, seit 2014 zu Ilanz/Glion
 Strada in Casentino, Ortsteil und Hauptort von Castel San Niccolò, Provinz Arezzo, Toskana, Italien
 Strada in Chianti, Ortsteil von Greve in Chianti, Provinz Florenz, Toskana, Italien

Strada steht für:
 la strada, italienisch für die Straße
 eine italienische Restaurant-Kette in Großbritannien
 La Strada – Das Lied der Straße, ein Fellini-Film
 La Strada, ein Musical
 Fiat Strada, eine Verkaufsbezeichnung des Automodells Fiat Ritmo für den britischen und den US-amerikanischen Markt
 Fiat Strada, eine Pick-Up-Version des Automodells Fiat Palio bzw. Fiat Siena
 Mitsubishi Strada, die Bezeichnung auf dem japanischen Markt für den Mitsubishi L200
 eine Bezeichnung für das Automodell Suzuki SJ 410 auf einigen Exportmärkten
 Strada Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Strada bezeichnet eine adlige Familie, die vermutlich niederländischen Ursprungs war (de Straet, van der Straet):
 Jacopo Strada (1507–1588), Baumeister, Erfinder, Maler, Zeichner im Dienste von Kaiser Maximilian II.
 Ottavio Strada (1550–1610), Sohn von Jacopo, Zeichner, Antiquarius am Hof von Rudolf II.
 Katharina Strada (1579–1629), eigentlich Anna Maria Strada, uneheliche Tochter von Ottavio, Konkubine von Rudolf II., dem sie mehrere illegitime Kinder gebar
 Ottavio Strada der Jüngere (fl. 1615–1629), Sohn von Ottavio, Übersetzer und Verleger

Strada ist der Familienname folgender Personen:
 Alfonsina Strada (1891–1959), italienische Radsportlerin
 Anna Maria Strada del Pò (ca. 1703–1775), italienische Sopranistin und Lieblingssängerin von Georg Friedrich Händel
 Famiano Strada (1572–1649), italienischer Jesuit, Historiker, Latinist und Schriftsteller der Barockzeit
 Gino Strada (1948–2021), italienischer Chirurg, Friedensaktivist und Autor
 Giovanni Strada († 1427), italienischer Bischof von Forli
 Zanobi da Strada (1312–1361), italienischer Dichter